Föhrenbach heißen folgende geographische Objekte:

:
 Föhrenbach (Böhmische Schwarzach), rechter Zufluss der Böhmischen Schwarzach gegenüber der Bahlsäge, Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Föhrenbach (Donau), linker Zufluss vom Ostrong der Donau bei Fahrenbach, Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Föhrenbach (Großer Bach), linker Zufluss vom Alpstein des hier noch Großer Bach genannten Reichramingbach im Reichraminger Hintergebirge, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Föhrenbach (Kirnach), linker Zufluss der Kirnach beim Behringer Hof von Unterkirnach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Föhrenbach (Lainsitz), linker Zufluss der Lainsitz vom Wachberg in Roßbruck, Gemeinde St. Martin, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Föhrenbach (Mosel), linker Zufluss der Mosel bei Schweich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Föhrenbach (Reißbach), linker Zufluss des Reißbachs durch die Schlucht Höllgraben nach Schönau bei Litschau, Stadt Litschau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Föhrenbach (Schiltach), rechter Zufluss des Schiltach nach Langenschiltach, Stadt St. Georgen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

 Kleiner Föhrenbach, rechter Zufluss vom Kieneck des Föhrenbach (Großer Bach) kurz vor der Mündung

Föhrenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Föhrenbach (1845–1928), badischer Staatsbeamter
 Friedrich Föhrenbach (1873–1942), badischer Staatsbeamter
 Jonas Föhrenbach (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Maria Föhrenbach (1883–1961), Ordensgründerin
 Mathias Föhrenbach (1766–1841), badischer Jurist und Politiker
 

Siehe auch:
 Fehrenbach
 Fohrenbach
 Föhrenbächle
 Förrenbach
 Vöhrenbach